Джеймі Маррей і Бруно Соарес були чинними чемпіонами, але не змогли захистити свій титул, оскільки в 1-му колі їх здолали Сем Кверрі і Дональд Янг. 

Хенрі Контінен і Джон Пірс виграли свій перший титул на турнірах Великого шолома, у фіналі перемігши Боба і Майка Браянів з рахунком 7–5 7–5.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Draw

Посилання 
 

Чоловіки, парний розряд
2017 у тенісі